Hermann Schwerdtfeger ist der Name folgender Personen:

* Hermann Schwerdtfeger (Journalist) (1903–1988), deutscher Journalist und Verleger
 Hermann Schwerdtfeger (Politiker), deutscher Politiker (NSDAP)